3. HNL – Sjever je bila jedna od pet skupina Treće HNL u sezoni 2005./06.  
Sudjelovalo je 17 klubova, a prvak je bila momčad "Mladosti" iz Molvi.

Sudionici

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Rezultati

Najbolji strijelci

Unutrašnje poveznice 
 3. HNL – Sjever 
 3. HNL 2004./05. 
 3. HNL – Istok 2004./05. 
 2. HNL 2004./05.

Izvori  
 
 rsssf.com, Hrvatska 2004./05., 3. HNL 
  

2004-05
3 Sjever